Sperber steht für:
 Sperber (Art), Vogelart
 Accipiter, Gattung von Vögeln
 Deutscher Sperber, Hühnerrasse
 Sperber (Peiting), Ortsteil von Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sperber, Automobilmodelle, siehe Norddeutsche Automobilwerke
 Dietrich DP I Sperber, Sportflugzeug, siehe Dietrich DP I
 Simson Sperber, Leichtkraftrad
 SC Sperber Hamburg, Sportclub
 VfB Sperber Neukölln, Fußballclub
 Sperber, Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Schiffe:
 Sperber (Schiff, 1907), Ausflugsschiff
 Sperber (Schiff, 1938), Schleuderschiff
 Sperber (1953), Motorboot der Deutschen Bundesbahn
 Sperber, Schnellboot der Jaguar-Klasse (1959 bis 1976)
 S65 Sperber, Schnellboot der Albatros-Klasse (1976 bis 2005)

Sperber ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Sperber (Pseudonym Jo Eagle; * 1950), deutscher Fotograf, Fotodesigner und Maler 
 Albert von Sperber (1836–1889), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Alexander Sperber (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Footballfunktionär
 Alfred Margul-Sperber (1898–1967), österreichisch-rumänischer Schriftsteller
 Dan Sperber (* 1942), französischer Anthropologe und Linguist
 Ed Sperber (* 1937), deutscher Musiker
 Else von Sperber (1881–1977), deutsche Politikerin (DNVP)
 Emil von Sperber (1815–1880), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Emil Victor von Sperber (1848–1903), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Erhardus Sperber (auch Erhardt Sperber; 1529–1608), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Eugen von Sperber (1808–1879), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Ferdinand Sperber (1855–1933), deutscher Bauingenieur

 George Bernard Sperber (* 1938), österreichisch-brasilianischer Übersetzer und Philosoph 
 Gerhard Sperber (1947–2020), deutscher Unternehmensgründer

 Heinrich Sperber (Heinrich Konrad Sperber; 1887–1971), deutscher Lehrer und Politiker, Bürgermeister in Neustadt an der Aisch 
 Herbert Sperber (* 1954), deutscher Volkswirt
 Hermann von Sperber (1840–1908), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL Preußen
 Hugo Sperber (1885–1938), österreichischer Rechtsanwalt
 Johann Sperber (auch Hans Sperber; 1551–1621), deutscher Maler 
 Jonathan Sperber (* 1952), US-amerikanischer Historiker
 Julius Sperber (Pseudonym Julianus de Campis; um 1540–1616), deutscher Alchemist, Kabbalist und Schriftsteller
 Jutta Sperber (* 1963), deutsche Theologin
 Klaus Sperber (1944–1983), deutscher Countertenor, siehe Klaus Nomi
 Lukas T. Sperber (* 1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Manès Sperber (1905–1984), österreichisch-französischer Schriftsteller, Sozialpsychologe und Philosoph
 Milo Sperber (1911–1992), österreichisch-britischer Schauspieler
 Monique Canto-Sperber (* 1954), französische Philosophin und Philosophiehistorikerin
 Niclas Sperber (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Peter Sperber (* 1959), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Roswitha Sperber (* 1937), deutsche Sängerin
 Silvia Sperber-Seiderer (* 1965), deutsche Sportschützin
 Traudel Sperber (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Walter Sperber (1913–2007), deutscher Botaniker
 Wendie Jo Sperber (1958–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Wilhelm Sperber (1908–1987), deutscher Filmproduzent